On désigne sous le nom de bataille de Madrid des événements distincts, qui ont eu pour cadre la ville de Madrid en Espagne :

 la bataille de Madrid (1808) correspond au soulèvement de la population madrilène, le , contre l'occupation de la ville par les Français, et qui s'étendit dans toute l'Espagne. Il marque le début de la Guerre d'indépendance espagnole.

 la bataille de Madrid (1936), qui se déroula du 8 au  dans la ville de Madrid et sa province, dans les premiers mois de la guerre d'Espagne. Elle est la première opération d'importance qui opposa les forces nationalistes aux défenseurs républicains, lors du siège de Madrid, avec lequel elle ne doit pas être confondue, qui s'étend jusqu'à la prise de la ville par les forces nationalistes le .

 le Siège de Madrid correspond à l'ensemble des combats qui se sont déroulés entre  et .